Cet article présente le bilan saison par saison du Vendée Les Herbiers Football (VHF) depuis sa création en 1919.

Bilan sportif 

Le tableau suivant indique le championnat disputé par le club au cours des saisons depuis 1949.

Voir aussi

Autres articles 
 Vendée les Herbiers Football

Notes et références

Notes

Références

Site internet 
 Site officiel du Vendée les Herbiers Football

Vendée Les Herbiers Football